Avila of Ávila kan betrekking hebben op:
 Ávila (stad), een stad en gemeente in Spanje
 Ávila (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Ávila
 Ávila (provincie), een provincie van Spanje
 Avila (cognomen)

Personen
Artur Ávila, Braziliaans wiskundige
Bobby Ávila, Amerikaans baseballspeler
Rodrigo Ávila, Salvadoraans politicus